Antonio Tettamanti, un scénariste de bande dessinée italien ;
 Tito Tettamanti (1930-), un avocat, politicien, et homme d'affaires suisse.